Николай Фоме́нко:
 Фоменко, Николай Александрович (1894—1961) — композитор украинской диаспоры в США.
 Фоменко, Николай ВладимировичФоменко, Николай Владимирович (род. 1962) — советский и российский музыкант, композитор, певец, актёр, радио- и телеведущий, шоумен, автогонщик, спортивный комментатор, предприниматель.
 Фоменко, Николай Максимович (1923—2000) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 
 Фоменко, Николай Пантелеевич (род. 1926) — участник Великой Отечественной войны, инженер радио и телевидения. 
 Фоменко, Николай Федосеевич (1931—1983) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Горловского горкома КПСС Донецкой области.